Онищу́к (, ) — украинская фамилия.

Известные носители:
 Онищук, Александр Васильевич (род. 1975) — украинский, американский шахматист.
 Онищук, Владимир Владимирович (род. 1991) — украинский шахматист.
 Онищук, Захар Михайлович (1916—1997) — советский и украинский учёный-правовед.
 Онищук, Николай Васильевич (род. 1957) — министр юстиции Украины (2007—2010).
 Онищук, Олег Петрович (1961—1987) — участник Афганской войны, Герой Советского Союза.
 Онищук, Светлана Васильевна (род. 1984) — украинский государственный деятель, председатель Ивано-Франковской ОГА (с 2010).